Sérgio Henrique Silva Guedes, mais conhecido como Serginho (Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1979), é um ex-futebolista brasileiro que atuava como volante.

Biografia 
Oriundo de nilopolis Serginho, começou no futebol, jogando pelo Botafogo, onde passou 10(dez) anos. Em 2002 Foi transferido para o Vitória, onde jogou uma temporada. Um ano após, foi para o Rio de Janeiro, contratado pelo Bangu, participou do Campeonato Carioca de Futebol. No ano seguinte, jogou o Campeonato Gaúcho de Futebol Pelo Caxias, onde fez uma bela participação. Foi Contratado pelo Clube do Remo em 2005, para participar do Campeonato Paraense de Futebol, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da 3° Divisão. Foi Considerado ídolo no Pará, disputado pelas duas maiores potências Futebolísticas do Estado, Remo e Paysandu. Conquistou título Brasileiro da 3° divisão, participou da 2° Divisão no ano seguinte, e novamente brilhou na competição. Foi contratado pelo Atlético Mineiro, onde participou este ano do Campeonato Mineiro de Futebol, se sagrando campeão do mesmo.

Títulos 
Vitória
 : 2002

Remo
  Série C: 2005

Atlético Mineiro
 : 2007

Ligações externas 
 Sambafoot
 Ogol

Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Esporte Clube Vitória
Futebolistas do Clube do Remo
Futebolistas do Clube Atlético Mineiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro